Il termine dayan indica un giudice che siede in un Beth Din, cioè tribunale rabbinico. Può inoltre riferirsi a:

Assi Dayan – attore, sceneggiatore, regista e produttore israeliano
Josée Dayan – regista e produttrice televisiva francese
Moshe Dayan – generale e politico israeliano, figlio di Shmuel
Shmuel Dayan – politico israeliano
Yael Dayan – scrittrice e politica israeliana, figlia di Moshe e nipote di Shmuel